Rafael Nadal era il detentore del titolo e ha battuto in finale 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(4), Roger Federer.

Teste di serie

  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  David Nalbandian (semifinali, ritiro per infortunio)
  Ivan Ljubičić (semifinali)
  Andy Roddick (primo turno, ritiro per infortunio)
  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Tommy Robredo (ottavi di finale)
  James Blake (terzo turno)
  Fernando González (secondo turno)
  Gastón Gaudio (ottavi di finale)
  Radek Štěpánek (terzo turno)
  Mario Ančić (quarti di finale)
  Nicolas Kiefer (terzo turno, ritiro per infortunio)
  Lleyton Hewitt (ottavi di finale)
  David Ferrer (terzo turno)
  Jarkko Nieminen (primo turno, ritiro per problemi allo stomaco)

  Robby Ginepri (primo turno) 
  Thomas Johansson (primo turno) 
  Marcos Baghdatis (secondo turno) 
  Tomáš Berdych (ottavi di finale) 
  Sébastien Grosjean (secondo turno) 
  Dominik Hrbatý (terzo turno) 
  Tommy Haas (terzo turno) 
  Juan Carlos Ferrero (terzo turno) 
  Gaël Monfils (ottavi di finale) 
  José Acasuso (secondo turno) 
  Olivier Rochus (terzo turno) 
  Fernando Verdasco (secondo turno) 
  Paul-Henri Mathieu (terzo turno) 
  Carlos Moyá (terzo turno) 
  Dmitrij Tursunov (terzo turno) 
  Nicolás Massú (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2006
ATP Tour 2006